В конце XIX века Буганда, располагавшаяся вдоль северо-западного побережья озера Виктория, на юге центральной части современного государства Уганда, была могущественным восточно-африканским государством. 

Соглашение 1955 г. изменило Соглашение по Буганде 1900 г., по которому Буганде была предоставлена значительная автономия во внутренних делах в рамках протектората Уганда, находившегося под британским правлением. 

"Соглашение по Буганде, 1955 г." 18 октября указанного года подписали сэр Эндрю Коэн, губернатор и главнокомандующий Протектората Уганда, от имени Её Величества Елизаветы II, Королевы Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, с одной стороны, и Эдвард Уильям Фредерик Дэвид Валугембе Мутеби Лувангула Мутеса II, кабака Буганды, от имени и в интересах кабаки, вождей и народа Буганды. 

Новое соглашение разрешило тупиковую ситуацию между губернатором, стремившимся к развитию Уганды как унитарного государства, и кабакой (королём), который хотел, чтобы Буганда была самостоятельным субъектом для сохранения национальной самобытности. Кабака от имени народа Буганды заключил соглашение о надежном сотрудничестве с губернатором, о защите Британского протектората, содействии ему и ведении дел в его интересах со своей стороны, со стороны своего народа и доминионов. В конце соглашения имеются подписи губернатора, кабаки и других присутствующих.

Ссылки 
 http://www.worldstory.ru/uganda/01.html
 http://www.wdl.org/ru/item/7775/

Международные отношения
История международных отношений
История политики